Coen ist eine von mehreren Varianten von Kohen, dem biblischen Namen der Priesterkaste im Judentum, und 

der Familienname folgender Personen:

 Alin Coen (* 1982), deutsch-mexikanische Sängerin, Gründerin der Alin Coen Band
 Amrai Coen (* 1986), deutsch-mexikanische Journalistin
 Arnaldo Coen (* 1940), mexikanischer Maler, Bildhauer, Illustrator und Bühnenbildner
Enrico Coen (* 1957), britischer Genetiker und Botaniker
 Ethan Coen (* 1957), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, siehe Ethan und Joel Coen
 Franklin Coen (1912–1990), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Jan Pieterszoon Coen  (1587–1629), holländischer Generalgouverneur und Begründer von Niederländisch-Ostindien
 Jean-François Coen (* 1959), französischer Musiker
 Joel Coen (* 1954), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, siehe Ethan und Joel Coen
 Martin Coen (* 1948), deutscher Verwaltungsjurist

eine Schreibvariante des niederländischen Vornamens Koen:
 Coen Flink (1932–2000), niederländischer Schauspieler
 Coen Moulijn (1937–2011), niederländischer Fußballspieler
 

sowie eine Stadt:
 Coen (Queensland) in Queensland, Australien

Siehe auch:
 Cohen
 Coenen
 Coon
 Kohen (Familienname)
 Kohn
 Kuhn
 Cohn
 Koon
 Cowen